Атлетски митинг ДН Галан 2018. одржан је 10. јуна 2018. на Олимпијски стадиону у Стокхолму. Ово је шести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Сатница

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 17:40.

Ветар: +0,9 м/с

1.000 м 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 17:30.

5.000 м 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 16:40.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 16:03.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 15:38.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 15:20.

1 Најбољи лични резултат сезоне је 7,83. Скок од 8,09 м постигнут уз ветар од + 3,3 м/с.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 15:20.

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 16:20.

Ветар −0,1 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 17:00.

1.500 м 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 17:51.

100 м препоне 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 17:15.

Ветар +1,3 м/с

Скок увис 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 15:00.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 10. јуна 2018. године у 16:45.

Остале дисциплине

Скок мотком 
Скок мотком за жене одржано је 10. јуна 2018. године у 13:25 часова.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 6. митинга

Атлетски митинг ДН Галан
ИААФ Дијамантска лига 2018.